Фатс Домино ( е американски певец и пианист, изпълняващ класически ритъм енд блус.

Биография 
Роден е като Антоан Домино на 26 февруари 1928 година в Ню Орлиънс в креолско работническо семейство, а майчиният му език е луизиански креолски. Започва да свири на пиано от ранна възраст, като първоначално работи в различни заведения в Ню Орлиънс. Първата песен, с която става популярен още през 1949 г., е „The Fat Man“ („Дебелия“)– „They call me the fat man / Because I weigh 200 pounds...“ („Викат ми Дебелия / защото съм 200 паунда...“). Скоро той се превръща в най-продавания негърски музикант в САЩ за 1950-те и началото на 1960-те години. Свири на пиано, има свой характерен стил, който е повлиян от буги-угито и страйда. Неговият плътен глас и чаровна външност допринасят за популярността му.

Фатс Домино умира на 24 октомври 2017 година в дома си в Харви.

Дискография

Бележки 

Американски ритъм енд блус певци
Американски рок певци
Американски пианисти
Американски ритъм енд блус музиканти
Рокендрол музиканти
Американски рок музиканти
Афроамерикански музиканти
Носители на Грами за цялостно творчество
Родени в Ню Орлиънс
Починали в Луизиана